Rogale peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rogale, village du powiat d'Ełk
 Rogale, village du powiat de Gołdap 
 Rogale, village du powiat de Szczytno

dans d'autres voïvodies
 Rogale, village de la voïvodie de Lublin
 Rogale, village de la voïvodie de Mazovie
 Rogale, village de la voïvodie de Podlachie